Dosso stradale
 Dosso – particolare formazione lavica
 Variante letteraria di dorso
 Dosso Dossi – pittore italiano del Cinquecento
 Zaynab Dosso - velocista italiana

Geografia 
 Dosso fluviale
Italia
Dosso – frazione di Albiate in provincia di Monza e della Brianza
Dosso – frazione di Levanto in provincia della Spezia
Dosso – frazione di Marmentino in provincia di Brescia
Dosso – frazione di Terre del Reno in provincia di Ferrara
Dosso Cascina – cascina di Borriana in provincia di Biella
Dosso de' Frati – frazione di Cella Dati in provincia di Cremona
Dosso Pisani – villa sita a Cardina in provincia di Como
Niger
Dosso – città capoluogo di dipartimento e regione omonimi

Pagine correlate 

Dossi